Стив Дюше́н (; 30 июня 1965, Сет-Иль, Канада) — бывший канадский хоккеист, защитник. Обладатель Кубка Стэнли в составе клуба «Детройт Ред Уингз». Участник Матча всех звезд НХЛ 1989, 1990 и 1993 годов.

Ныне является совладельцем команды «Аллен Американс» Центральной хоккейной лиги.

Карьера 
Начинал хоккейную карьеру в низших канадских лигах. На драфте НХЛ не выбирался. В 1984 году был подписан в качестве свободного агента клубом «Лос-Анджелес Кингз». Набрав в дебютном сезоне 38 очков в 75 встречах, вошёл в состав сборной новичков НХЛ. В сезоне 1988/89 стал лидером по голам в меньшинстве (5) среди всех защитников НХЛ. В 1991 в результате обмена на Яри Курри перешёл в «Филадельфию Флайерз». А уже на следующий год стал участником другой большой сделки, в результате которой к «лётчикам» отправился Эрик Линдрос, а сам Стив оказался в «Квебек Нордикс», где задержался лишь на один сезон, установив личный рекорд по очкам за всю карьеру — 82. Попутешествовав по различным клубам, Дюшен, в конце концов, оказался в «Детройт Ред Уингз», в составе которых выиграл свой первый и единственный в карьере Кубок Стэнли. Тот сезон (2001/02) стал для Стива Дюшена последним в его игровой карьере.

Статистика

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей
 Список хоккеистов-обладателей Кубка Стэнли

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хоккейные защитники
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Квебек Нордикс»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Оттава Сенаторз»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Незадрафтованные игроки НХЛ